Nocelleto – frazione di Carinola
 Nocelleto – frazione di Castelsantangelo sul Nera